Västerharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerharun, Korpo, Åboland, 
 Västerharun (vid Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Västerharun (vid Tunnhamn, Kimitoön), Åboland, 
 Västerharun, Hangö, Nyland,

Se även
Västerharuna
Västnorrharun
Österharun

Robotskapade Finlandförgreningar